

Toponyme 
Romney désigne les villes suivantes :

 Aux États-Unis
 Romney, Indiana
 Romney, Pennsylvanie
 Romney, Texas
 Romney, Virginie-Occidentale

 En Angleterre :
 New Romney dans le district de Folkestone and Hythe
 Romney Marsh, un marais non loin

Patronyme 
Romney peut également référer à :
 Cyril Romney, ministre en chef des Îles vierges britanniques de 1983 à 1986.
 George Romney (1734-1802), peintre anglais
 George W. Romney (1907-1995) homme d'affaires et homme politique américain, ancien gouverneur du Michigan, ancien candidat aux primaires républicaines de l'élection présidentielle de 1968 et ancien secrétaire au Logement des États-Unis
 Mitt Romney, fils du précédent, homme politique américain, sénateur des États-Unis pour l'Utah depuis 2019 ancien gouverneur du Massachusetts et ex-candidat aux primaires républicaines de l'élection présidentielle de 2008, candidat à l'élection présidentielle américaine de 2012.
 Ann Romney, épouse du précédent.
 Ronna Romney McDaniel (née en 1973), femme politique américaine.

Homonymie de patronyme